Michael Lee peut désigner :

 Michael Lee, personnage de fiction de la série télévisée Sur écoute ;
 Michael Lee, footballeur écossais ;
 Michael Lee (1957-), homme politique australien ;
 Michael Lee (1958-), pilote de moto britannique ;
 Michael Lee (1969-2008), musicien anglais ;
 Michael Lee (1975-), musicien américain ;
 Michael Lee (1980-), joueur de hockey sur gazon canadien ;
 Michael Lee (1986-), joueur de basket-ball américain.

Voir aussi 

 Arthur Michael Lee (1913-1983), joueur de cricket anglais ;
 Mike Lee, homme politique néo-zélandais ;
 Mike Lee (1941-), joueur de baseball américain ;
 Mike Lee (1971-), homme politique américain ;
 Mike Lee (1983-), cow-boy américain ;
 Mike Lee (1987-), boxeur américain ;
 Mike Lee (1990-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Mike Lee, monteur américain
 Mike Lee Handicap, course hippique aux États-Unis.